Никола Калинич:
 Калинич, Никола (род. 1988) — хорватский футболист.
 Калинич, Никола (род. 1991) — сербский баскетболист.